Bay Village ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bay Village (Arkansas)
 Bay Village (Boston), Stadtteil von Boston, Massachusetts
 Bay Village (Ohio), Stadt in Ohio